La Svenska basketligan 2010-2011 è stata la 58ª edizione del massimo campionato svedese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dei Sundsvall Dragons.

Regular season

Playoff

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2010
Pallacanestro nel 2011
2010-2011